Cet article liste les chaînes du bouquet satellite TPS classé par ordre numérique.

Depuis le , le bouquet a définitivement cessé ses émissions.

Certaines chaînes ont soit changé de nom, soit ont disparu, faute d'audience.

Liste

Premium / Généraliste

Série / Fiction

Mini-généralistes

Information

Découverte

Télé-achat

Sport

Cinéma

Jeunesse

Ados

Musique

Locales / Culture & Société

Charme

Service

Notes et références 

TPS
L
Tps